Destinato a morire (Likely to Die) – romanzo di Jan Roffman, Il Giallo Mondadori n. 1261
Senza scampo (Likely to Die) – romanzo di Linda Fairstein